Taubenbach ist ein Ortsname:

 Taubenbach (Hornberg), Wohnplatz der Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Taubenbach (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Taubenbach (Rieden), auch Forsthaus Taubenbach, Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Taubenbach (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Taubenbach ist ein Gewässername: 

 Taubenbach (Adelbach), rechter Zufluss des Adelbach (Kocher) bei Hirschfelden, Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Taubenbach (Cunnersdorfer Bach), rechter Oberlauf des Cunnersdorfer Bachs bis südlich von Cunnersdorf, Gemeinde Gohrisch und östlich von Rosenthal-Bielatal, beide im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Taubenbach (Grittbach), früher Daubenbach, rechter Zufluss des Grittbachs bei Vörstetten, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, der über den Schobbach in die Glotter abfließt
 Taubenbach (Lauterach), linker Zufluss der Lauterach an der Schwarzmühle, Markt Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Taubenbach (Marbach), rechter Zufluss des Marbachs bei Börtlingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Taubenbach (Murr), linker Zufluss der oberen Murr bei Käsbach, Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubenbach (Nims), rechter Zufluss der Nims in Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Taubenbach (Our), linker Zufluss der Our bei Wischeid, Ortsgemeinde Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Taubenbach, rechter Zufluss der Piesau in der Gemeinde Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Taubenbach (Thumersbach), rechter Oberlauf des Thumersbachs bis etwa Hinterwald, Stadtteil Thumersbach, Gemeinde Zell am See, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Taubach
 Taubental